Het woord partitie betekent in het algemeen opdeling. In sommige vakgebieden heeft het een specifieke technische betekenis.

 Partitie (informatica), een logische onderverdeling van een harde schijf
 Partitie (database)
 Partitie (verzamelingenleer), een opdeling van een verzameling in onderling disjuncte niet-lege delen
 Partitieprobleem, een NP-volledig probleem uit de computerwetenschap
 Partitiefunctie (getaltheorie), aantal manieren om een natuurlijk getal te schrijven als een som van positieve natuurlijke getallen
 Partitiefunctie (statistische thermodynamica), een wiskundige functie in de statistische thermodynamica die iets verklapt over de kansverdeling van verschillende energietoestanden bij gegeven temperatuur; zie ook simulated annealing
 Partitiefunctie (kwantumveldentheorie)